Simon Attila (1939) atléta, akadályfutó, középtávfutó
 Simon Attila (1949–2011) röplabdázó, ötszörös bajnok (Csepel)
 Simon Attila (1962) labdarúgó  Salgótarjáni BTC(?)
 Simon Attila (1966) történész
 Simon Attila (1972) költő
 Simon Attila (1979) labdarúgó, az Újpest, a Békéscsaba, Kaposvölgye VSC középpályása
 Simon Attila (1983) labdarúgó, a Dorogi FC csatára, korábban több csapatban is játszott
 Simon Attila (1988) labdarúgó, a Nyíregyháza csatára
 Simon Attila (1970) sportlövő, olimpikon
 Simon Attila (?) erdélyi szobrász
 Simon Attila (dalszövegíró)
 Simon Attila (irodalomtörténész)
 Simon Attila,  ezredes, az Afganisztánban, a NATO parancsnoksága alatt szolgáló katonai egység parancsnoka 2008-ban 
 Simon Attila (színművész)
 Simon Attila (zenész)

Jegyzetek